O termo "Elixir" pode remeter aos seguintes artigos:

Elixir - preparado farmacêutico
Elixir (banda) - nome de um grupo musical
Elixir (Marvel Comics) - personagem de quadrinhos
Elixir (linguagem de programação)

Desambiguação